VM i ishockey 2012 var det 76. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF. Det egentlige VM (såkaldt A-VM) med deltagelse af 16 hold blev afholdt i perioden 4. – 20. maj 2012 i Finland og Sverige. Det var første gang i nyere tid, at et VM blev arrangeret i to lande i fællesskab.

Mesterskabet blev vundet af Rusland, som i finalen besejrede Slovakiet med 6-2. Bronzemedaljerne gik til Tjekkiet, der vandt 3-2 over Finland i bronzekampen.

VM-turneringerne i de øvrige fem niveauer, hvor der blev spillet om op- og nedrykning mellem de enkelte niveauer, havde deltagelse af 30 hold og blev afvikles på forskellige terminer i april 2012. Turneringerne samt op- og nedrykning mellem niveauer var siden sidste VM blevet blevet ændret, således at der nu var seks niveauer i VM-hierarkiet i modsætning til tidligere fire.

VM

Værtsland 
Den 29. august 2006 blev det oplyst, at Danmarks Ishockey Union havde ansøgt om værtskabet for turneringen. Som primært spillested regnede DIU med en nyopført multihal med over 10.000 tilskuerpladser ved Bella Center i København. Det andet spillested skulle efter planen være Herning Messecenter eller Brøndbyhallen, men begge disse arenaer krævede dog en del ombygning for at opfylde kravene til en VM-arena. Den 4. januar 2007 trak Danmarks Ishockey Union imidlertid sin ansøgning tilbage, primært fordi man mente at det gik for langsomt med planerne til den nye multihal i København. Man så sig derfor ikke i stand til at garantere at en sådan arena ville stå klar i tide.

Ud over Danmark havde Tjekkiet, Finland, Ungarn og Sverige søgt værtsskabet for VM-turneringen 2012. Finland, Ungarn og Sverige havde også søgt om værtskabet for VM 2011, men tabte afstemningen til Slovakiet.

Værtskabet for turneringen blev afgjort på IIHF's årskongres, der fandt sted i Moskva den 10. – 13. maj 2007. Inden den endelige afstemning havde også Tjekkiet og Ungarn trukket deres ansøgninger tilbage, således at der kun var to lande tilbage at stemme om. Med stemmerne 64 mod 35 vandt Finland afstemningen foran Sverige. Helsinki og Turku blev udpeget som værtsbyer for turneringen.

Efterfølgende blev Sverige udpeget som værtsland for VM 2013. Og den 8. maj 2009 offentliggjorde IIHF, at Finland og Sverige var blevet enige om at dele værtskabet for VM-turneringerne i både 2012 og 2013. Det bliver første gang i nyere tid, at et VM arrangeres af to lande i fællesskab, og det betød, at kampene som skulle have været afviklet i Turku i stedet bliver afviklet i Stockholm.

Værtsbyer og arenaer

Indledende runde 

Holdene var blevet inddelt i to grupper med otte hold. Holdene blev som udgangspunkt fordelt mellem de to grupper efter deres verdensranglisteplacering (angivet i parentes) efter VM 2011. Eftersom denne procedure placerede begge de to værtslande i gruppe H, byttede det lavestrangerede af de to værtslande, Sverige, plads med holdet i samme seedningslag fra gruppe S.

Kampene i gruppe S spilles i Stockholm, mens kampene i gruppe H afvikles i Helsinki.

Gruppe H

Gruppe S

Kvartfinaler, semifinaler og finaler 

Kvartfinalerne, semifinalerne, bronzekampen og finalen blev alle spillet i Helsinki, bortset fra de to kvartfinaler med hold fra gruppe S, som blev spillet i Stockholm.

1. division 

1. division bestod af to grupper, der hver især var hhv. andet og tredje niveau i VM-hierarkiet.

Gruppe A 

1. divsion gruppe A var andet niveau af VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold, værtslandet Slovenien og Østrig, rykkede et niveau op, dvs. til det egentlige VM, i 2013, begge efter kun én sæson i 1. division. Holdet, der sluttede på sjettepladsen, Ukraine, rykkede et niveau ned, dvs. til 1. division gruppe B.

Turneringen blev spillet i Arena Stozice i Ljubljana, Slovenien i perioden 15. – 21. april 2012.

Gruppe B 

1. division gruppe B var tredje niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Sydkorea, rykkede et niveau op, dvs. til 1. division gruppe A, i 2013, mens holdet, der slutter på sjettepladsen, Australien, rykkede et niveau ned, dvs. til 2. division gruppe A.

Turneringen blev spillet i Krynica, Polen i perioden 15. – 21. april 2012.

2. division 

2. division bestod af to grupper, der hver især var hhv. fjerde og femte niveau i VM-hierarkiet.

Gruppe A 

2. division gruppe A var fjerde niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Estland, rykkede et niveau op, dvs. til 1. division gruppe B, i 2013, mens holdet, der sluttede på sjettepladsen, New Zealand, rykkede et niveau ned, dvs. til 2. division gruppe B.

Turneringen blev spillet i Reykjavik, Island i perioden 12. – 18. april 2012.

Gruppe B 

2. division gruppe B var femte niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, Belgien, rykkede et niveau op, dvs. til 2. division gruppe A, i 2013, mens holdet, der sluttede på sjettepladsen, Sydafrika, rykkede et niveau ned, dvs. til 3. division.

Turneringen blev spillet i Sofia, Bulgarien i perioden 2. – 8. april 2012.

3. division 

3. division var sjette niveau i VM-hierarkiet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Vinderen af turneringen, værtslandet Tyrkiet, rykkede et niveau op, dvs. til 2. division gruppe B, i 2013, mens holdene, der sluttede på femte- eller sjettepladsen, muligvis skulle spille kvalifikation for at forblive i 3. division (afhængigt af antallet af tilmeldte hold i 2013).

Turneringen blev spillet i Erzurum, Tyrkiet i perioden 15. – 21. april 2012.

Kilder 
2012 IIHF World Championship

Noter 

2012
Ishockey i 2012